100 Days – film indiano del 1991
 100 Days – film britannico-ruandese del 2001
 100 Days with Mr. Arrogant – titolo internazionale del film sudcoreano Nae sarang ssagaji del 2004
 100 Days – film taiwanese del 2013